Trochosphaeridae är en familj av hjuldjur. Trochosphaeridae ingår i ordningen Flosculariaceae, klassen Eurotatoria, fylumet hjuldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Trochosphaeridae 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Trochosphaeridae